Oniceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Oniceni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Oniceni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava